Burdette Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Burdette Township (Arkansas)
 Burdette Township (South Dakota)